Мере — может означать:

 Мере — короткая, плоская полинезийская боевая палица.

Фамилия 
Мере (, ) — эстонская и французская фамилия. Известные носители:

 Мере, Айн-Эрвин (1903-1969) — эстонский, советский и немецкий военный деятель.
 Мере, Жан (1604-1686) — французский драматург.
 Мере, Хорхе (род. 1997) — испанский футболист, защитник хихонского «Спортинга».

Топоним 
 Мере — французская коммуна в департаменте Ивелин региона Иль-де-Франс, расположенная в 40 км от Парижа и 24 км от Версаля.